Mbaramo – circoscrizione del distretto di Lushoto, in Tanzania
Mbaramo – circoscrizione del distretto di Muheza, in Tanzania